Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 1999 года – 37-й чемпионат России, который прошёл 24 - 26 декабря 1998 года в Челябинске на стадионе «Спартак». В первенстве приняли участие 49 конькобежцев (28 мужчин и 21 женщина).

Двукратным чемпионом России среди мужчин стал Дмитрий Шепель из Санкт-Петербурга, призёрами – Артём Детышев (Ангарск) и Анатолий Крашенинин (Челябинск). У женщин второй год подряд первенствовала Татьяна Трапезникова (Уфа). Серебро завоевала Наталья Полозкова-Козлова (Челябинск), бронзу – Варвара Барышева из Москвы.

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылки 
Результаты чемпионата России-1999 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft 
Результаты чемпионатов России на сайте «Общество нержавого конька»

1999 год в Челябинской области
Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 1999 году
Спортивные соревнования в Челябинске
Декабрь 1998 года
Чемпионаты России в 1998 году
1998 год в конькобежном спорте
1999 год в конькобежном спорте